Schaliewinning (Gorsem), een hoeve te Gorsem
Schaliegaswinning